Serpenticobitis är ett släkte av fiskar. Serpenticobitis ingår i familjen nissögefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Serpenticobitis